Alcobaça ist der Name folgender Orte:

 Alcobaça (Portugal), Stadt in der Unterregion Oeste, Portugal
 Alcobaça (Bahia), Stadt in Bahia, Brasilien